Az Arise, O Compatriots, Nigeria's Call Obey Nigéria nemzeti himnusza. Szövegét John A. Ilechukwu, Eme Etim Akpan, B. A. Ogunnaike, Sotu Omoigui és P. O. Aderibigbe írták, dallamát Benedict Elide Odiase (1934 - )  szerezte. A dal 1978 óta az ország nemzeti himnusza.

Szöveg
Arise, O Compatriots

 Arise, O compatriots,
 Nigeria’s call obey
 To serve our Fatherland
 With love and strength and faith.
 The labour of our heroes past
 Shall never be in vain,
 To serve with heart and might
 One nation bound in freedom, peace and unity.

 O God of creation,
 Direct our noble cause;
 Guide our Leaders right:
 Help our Youth the truth to know,
 In love and honesty to grow,
 And living just and true,
 Great lofty heights attain,
 To build a nation where peace and justice reign.

Nemzeti himnuszok